Lisina (planina u Hrvatskoj), planina u Ličko-senjskoj županiji, Hrvatska
 Lisina (gorje), gorje u Istočnoj Hrvatskoj
 Lisina (planina u BiH), planina kod Mrkonjić Grada, BiH
 Lisina (Kozara), najviši vrh planine Kozare, BiH
 Lisina (Bosilegrad), umjetna akumulacija na rijeci Lisini između Božice i Bosilegrada, Srbija
 Lisina (vodopad), vodopad na planini Beljanici, Srbija
 Lisina (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine, Crna Gora
 Lisina (Raška, Srbija), naselje u općini Raška, Srbija
 Gornja Lisina, naselje u općini Bosilegrad,  Srbija
 Donja Lisina, naselje u općini Bosilegrad, Srbija